Sept comtés des États-Unis portent le nom de comté de Lewis () :
le comté de Lewis, situé dans l'État de l'Idaho ;
le comté de Lewis, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Lewis, situé dans l'État du Missouri ;
le comté de Lewis, situé dans l'État de New York ;
le comté de Lewis, situé dans l'État du Tennessee ;
le comté de Lewis, situé dans l'État de Virginie-Occidentale ;
le comté de Lewis, situé dans l'État de Washington.

Voir aussi